Finał K-1 World Grand Prix 2009 (FieLDS K-1 World Grand Prix 2009 Final) − siedemnasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Semmy Schilt.

Uczestnicy 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 26 września 2009 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2009 Final 16.

Rezultaty 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, KO – nokaut

Walka otwarcia nr 1 (60 kg, 3x3 min):
  Ryuji Kajiwara vs  Keiichi Samukawa – Kajiwara przez jednogłośną decyzję
Walka otwarcia nr 2 (3x3 min):
  Jaideep Singh vs  Makoto Uehara – Jaideep przez KO (prawy sierpowy), 1:36 2R
Walka otwarcia nr 3 (3x3 min):
  Jan Soukup vs  Tsutomu Takahagi – Soukup przez jednogłośną decyzję

Walka rezerwowa nr 1 (3x3 min Ext.1R):
  Peter Aerts vs  Gökhan Saki – Aerts przez jednogłośną decyzję (29-27, 30-27, 29-28)

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Badr Hari vs  Rusłan Karajew – Hari przez KO (2 nokdauny), 0:38 1R
  Alistair Overeem vs  Ewerton Teixeira – Overeem przez KO (cios kolanem), 1:06 1R
  Semmy Schilt vs  Jérôme Le Banner – Schilt przez KO (2 nokdauny), 1:27 1R
  Remy Bonjasky vs  Errol Zimmerman – Bonjasky przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 29-28)

Walka rezerwowa nr 2 (3x3 min Ext.1R):
  Daniel Ghiţă vs  Siergiej Charitonow – Ghiţă przez KO (niskie kopnięcie), 0:36 3R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Badr Hari vs  Alistair Overeem – Hari przez KO (2 nokdauny), 2:14 1R
  Semmy Schilt vs  Remy Bonjasky – Schilt przez KO (2 nokdauny), 2:38 1R

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Tyrone Spong vs  Kyotaro – Spong przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 30-28)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Semmy Schilt vs  Badr Hari – Schilt przez KO (3 nokdauny), 1:48 1R

Uwagi 
 Semmy Schilt zdobył swój czwarty tytuł mistrza K-1 WGP (poprzednio w 2005, 2006 i 2007 roku), wyrównując tym samym rekord Ernesto Hoosta.
 Schilt wygrał trzy walki w łącznym czasie 5 minut i 53 sekund, bijąc rekord Petera Aertsa (z 1998 roku, 6:43) pod względem najszybszego zwycięstwa w finałach K-1 WGP.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2009 w sporcie